Sehling ist der Name von
 Emil Sehling (1860–1928), deutscher Jurist und Kirchenrechtler
 Josef Antonín Sehling (1710–1756), böhmischer Komponist
 Matthias Sehling (* 1959), deutscher Jurist, Beamter und Politiker (CSU), MdB

Siehe auch
Seeling
Seling
Zeelink